Клодиан Дуро (; 21 декабря 1977, Тирана) — албанский футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника, и тренер.

Клубная карьера 
Дюро начал свою профессиональную карьеру в 1996 году в «Эльбасани». он также играл за «Тирану», «Влазнию», «Самсунспор», «Малатьяспор», «Ризеспор» и «Арминию». В сезоне 2007/08 занял 3 место в списке бомбардиров того розыгрыша. В июне 2008 года подписал контракт с «Омонией». В следующем сезоне играл уже за «Аполлон», где стал обладателем национального кубка. В августе 2010 года переехал в Австрию, где подписал однолетний контракт c командой «ЛАСК». В сентябре 2011 года на бесплатной основе вернулся в «Тирану», где через 2 года завершил карьеру футболиста.

Клубная статистика

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Албании дебютировал 25 апреля 2001 года в товарищеском матче против сборной Турции (2:0). Всего за сборную Дуро провёл 77 матчей и забил 4 гола.

Голы за сборную

Достижения

«Тирана» 
 Чемпион Албании: 1998/99, 2006/07
 Обладатель Кубка Албании: 1998/99, 2005/06, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Албании: 2006, 2012

«Влазния» 
 Чемпион Албании: 2000/01
 Обладатель Суперкубка Албании: 2001

«Аполлон» 
 Обладатель Кубка Кипра: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 K. Duro на сайте Soccerway.com

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Эльбасани»
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Влазния»
Игроки ФК «Партизани»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Малатьяспор»
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Ризеспор»
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК ЛАСК
Футбольные тренеры Албании
Тренеры ФК «Кукеси»
Тренеры ФК «Камза»